Little Mulberry Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Little Mulberry Creek (Alabama), Fluss im Chilton County, Bundesstaat Alabama  
 Little Mulberry Creek (Arkansas), Fluss im Randolph County, Bundesstaat Arkansas  
 Little Mulberry Creek (Georgia), Fluss im Barrow County, Bundesstaat Georgia  
 Little Mulberry Creek (Texas), Fluss im Sterling County, Bundesstaat Texas